Noble County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Noble County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 81000005
 Noble County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003361